A Losanna si sono tenute tre conferenze:

 Conferenza di Losanna del 1922-1923 sulla questione turca
 Conferenza di Losanna del 1932
 Conferenza di Losanna del 1949 sulla questione palestino-israeliana